Дидона:

 Дидона — имя легендарной основательницы Карфагена (конец IX века до н. э.).
 «Дидона и Эней» (1688) — опера английского композитора Генри Пёрселла.
 «Дидона, основательница Карфагена» (1815) — картина Уильяма Тёрнера.
 (209) Дидона — астероид главного пояса.

См. также 
 Задача Дидоны
 Дидон